Welton steht für

 Welton Meiningen, Wäschefabrik

Welton ist Ortsname von
 Welton (Cumbria), Cumbria, England
 Welton (East Ayrshire), Schottland 
 Welton (East Riding of Yorkshire), East Riding of Yorkshire, England 
 Welton (Iowa), USA
 Welton (Lincolnshire), Lincolnshire, England
 Welton (Northamptonshire), Northamptonshire, England
 Welton (Somerset), North East Somerset, England
 Welton le Marsh, Lincolnshire, England
 Welton le Wold, Lincolnshire, England

Welton ist der Familienname folgender Personen:
 Alton Welton (1886–1958), US-amerikanischer Marathonläufer
 Dion Welton (* 1963), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Theodore Welton (1918–2010), US-amerikanischer theoretischer Physiker

Siehe auch:
 Weldon